Hoogmoed betekent te hoge dunk van zichzelf. Het is ook een van de hoofdzondes zie daarvoor Hoofdzonde#Superbia
 Hoogmoed (film), een Nederlandse televisiefilm uit 2003 onder regie van Ruud Schuurman
 Guus Hoogmoed (1981), een Nederlandse atleet